Gardocki ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Gardocki (* 1970), ehemaliger amerikanischer American-Football-Spieler
 Lech Gardocki (* 1944), Präsident des Obersten Polnischen Gerichtshofes